Ioan Axente Sever, teologo e rivoluzionario romeno
Axente Sever, comune della Romania nel distretto di Sibiu